Mændenes judo – 81 kg ved sommer-OL 2012 i London fandt sted den 31. juli på ExCeL London.

Resultat

Finaler

Bronzeturnering 
Taberne af kvartfinalerne kæmpede om at møde taberne af semifinalerne; vinderne af disse to kampe fik begge bronzemedaljer.

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Ekstern henvisning / kilde 
 

81 kg mænd